Ел Лагуназо има више значења:

 Ел Лагуназо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Лагуназо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Лагуназо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику